De UCI Oceania Tour 2014 was de tiende editie van de UCI Oceania Tour, een van de vijf Continentale circuits op de wielerkalender 2014 van de UCI. Deze competitie liep van 29 januari tot en met 22 februari 2014.

Dit is een overzichtspagina met klassementen, ploegen en de winnaars van de belangrijkste UCI Oceania Tour wedstrijden in 2014.

Uitslagen

Eindklassementen

Zie ook 
 Lijst van wielerploegen/2014